Землетрясение в Фьордленде — сильное землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее 15 июля 2009 года в 21:22 по местному времени (UTC+12:00) на Южном острове Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился в труднодоступном районе , в 150 километрах к западу-северо-западу от Инверкаргилла, около фьорда Даски-Саунд в Национальном парке Фьордленд. Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 12 километров. Это землетрясение считается крупнейшим землетрясением Новой Зеландии с момента Землетрясения в Хокс-Бей 1931 года, магнитуда которого была такой же - 7,8.

Тектонический сдвиг 
Землетрясение произошло в результате тектонического сдвига во взбросе, образованном в зоне субдукции Тихоокеанской плиты, погружающейся под Австралийскую плиту. В результате землетрясения горные породы переместились на большом участке, с поднятием в эпицентре землетрясения на высоту до 1 метра.

Новозеландский Институт геологических и ядерных исследований (GNS Science) дал первоначальную оценку силе землетрясения в 6,6 магнитуд, но затем эта оценка была пересмотрена и сила землетрясения была оценена в 7,8 магнитуд.

Энергия, высвободившаяся при землетрясении, оценивалась в эквиваленте 500 миллионов тонн взрывчатки, в 25 000 раз мощнее, чем взрыв атомной бомбы в Нагасаки в 1945 году.

Землетрясение послужило причиной изменения топологии Южного острова. Так,  на юго-западной оконечности острова, переместился на 30 сантиметров к западу, в сторону Австралии. Те-Анау переместился на 10 сантиметров,  — на 3 сантиметра, а Данидин — на 1 сантиметр. Считается также, что в результате этого землетрясения увеличилось напряжение в южной части Альпийского разлома. После землетрясения было зафиксировано большое количество афтершоков.

Последствия 
Землетрясение ощущалось на Южном острове и в южной части Северного острова, до Нью-Плимута. О раненых и погибших не сообщалось, разрушения были незначительными. В некоторых районах Южного острова происходили перебои с электроснабжением. В комиссию по землетрясениям были поданы свыше 200 заявлений о возмещении ущерба.

Оползни в национальном парке Фьордленд, случившиеся неподалёку от Даски-Саунд, создали большие просеки среди деревьев.

Цунами 

Специальными службами Новой Зеландии и Австралии, а также  на Гавайях были опубликованы предупреждения о цунами. Силы гражданской обороны в Саутленде также опубликовали предупреждение о «потенциальном цунами», выразив свои опасения по поводу разнящихся оценок силы землетрясения. Реакцией на предупреждения Гавайского центра стала эвакуация около 50 жителей и гостей острова Лорд-Хау, а также посетителей театра на  в Сиднее. Жителей попросили держаться подальше от берега. В ходе землетрясения в  были зарегистрированы волны с длиной волны в два метра. Амплитуда волн составила 17 сантиметров. Позже предупреждения о цунами были отменены или ослаблены.

См. также 
 Землетрясения в Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 NewsDaily.com
 Infonews.co.nz
 NASA о землетрясении
 Профиль землетрясения на сайте USGS

Землетрясения 2009 года
2009 год в Новой Зеландии
Саутленд